Мария Медичи ():
 Мария Медичи (1575—1642) — королева Франции, дочь великого герцога Франческо I Тосканского и Иоанны Австрийской
 Мария Медичи (1540—1557) — дочь тосканского правителя Козимо I из рода Медичи, невеста принца Феррарского